Гран-при Франции 1993 года — восьмой этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1993 года. Прошёл на трассе в Маньи-Кур, Франция. Соревнования состоялись 4 июля 1993 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:19,256
 Первая поул-позиция в карьере Деймона Хилла

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Франции
Спорт во Франции в 1993 году
Июль 1993 года